Hochhalden ist ein Ortsname:

 Hochhalden (Deißlingen), Weiler im Gemeindeteil Lauffen ob Rottweil von Deißlingen im Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Hochhalden (Sulzbach-Laufen), Wohnplatz im Ortsteil Laufen der Gemeinde Sulzbach-Laufen im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg